Rem ali REM je lahko:

 Rém, vas v županiji Bács-Kiskun, Madžarska
 Rem (enota) - enota ekvivalentne doze ionizirajočega sevanja
 Rem (luna) - luna asteroida 87 Silvija
 R.E.M., ameriška rock skupina
 spanje REM, faza spanja
 Rem, moško ime

Ljudje 
 Rem, Romulov brat, mitološki soustanovitelj Rima
 Rem Koolhaas - nizozemski arhitekt